HMS Hotspur je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hotspur (1810) 
 HMS Hotspur (1828) 
 HMS Hotspur (1870) 
 HMS Hotspur (H01) 

Hotspur